Zeppelinmuseum ist der Name verschiedener Luftfahrt-Museen:

 Luftfahrtmuseen in Deutschland:
 Zeppelin Museum in Friedrichshafen, mit einer Teilrekonstruktion der LZ 129 Hindenburg, Experimentierstationen und einem Zeppelin NT Flugsimulator
 Zeppelin-Museum Meersburg mit Bauteilen, Inventar, Uniformen und Modellen
 Albert-Sammt-Zeppelin-Museum in Niederstetten mit Erinnerungsstücken des letzten Luftschiffkapitäns Albert Sammt, siehe Niederstetten#Museen
 Robert von Zeppelin- und Fliegermuseum in Wittmund, Niedersachsen
 Zeppelin-Museum Zeppelinheim in Neu-Isenburg beim Flughafen Frankfurt 
 Zeppelin-Hallen im Aeronauticum in Nordholz bei Cuxhaven

 Luftfahrtmuseum in Dänemark:
 Zeppelin- und Garnisonsmuseum Tondern

 Zeppelin-Privatarchiv (nicht öffentlich) von Albrecht von Brandenstein-Zeppelin auf Schloss Mittelbiberach in Mittelbiberach